Kohabitation (von spätlateinisch cohabitare ‚zusammen wohnen‘) steht für:

 Spezialfall in einem (semi-)präsidentiellen Regierungssystem, siehe Cohabitation
 Kohabitation (Soziologie), jede Form von Lebensgemeinschaft
 fachsprachliche Bezeichnung für Geschlechtsverkehr

Siehe auch: